John Davis Beresford – scrittore britannico
John Beresford, IV marchese di Waterford – politico irlandese
John Beresford, V marchese di Waterford – politico irlandese
John Beresford, VIII marchese di Waterford – nobile irlandese
John George Beresford – giocatore di polo irlandese
John Beresford – calciatore inglese

Pagine correlate
Beresford